Sephton est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Alfred Edward Sephton (1911-1941), officier britannique
Henry Sephton (c. 1686-1756), architecte anglais

Planète
(7552) Sephton, astéroïde de la ceinture principale

Voir aussi

Homonymie de patronyme